Kala — второй студийный альбом британской певицы Майи, выпущенный 8 августа 2007 года. Альбом записывался в дороге в 2006 году, пока M.I.A. путешествовала по Индии, Тринидаду, Ямайке, Японии и Австралии.

Об альбоме 
Певица назвала диск именем своей матери. Альбом принес певице номинации на премии Q Awards, Shortlist Music Prize, Independent Music Awards (Канада). Журналы «Rolling Stone» и «Blender» назвали «Kala» лучшим альбомом 2007 года.

Синглы 
Сингл «Boyz» поднимался в Тор 10 канадского чарта и оказался в Тор 3 американского рейтинга танцевальной музыки. Ещё один сингл «Paper Planes» вышел в лидеры дэнс-чарта США и отметился в канадском хит-параде.

Список композиций

Переизданный бонус-диск

Чарты и сертификаты

Чарты

Конец года

Сертификаты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы M.I.A.
Альбомы Interscope Records
Альбомы XL Recordings
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, спродюсированные M.I.A.